Конституционный референдум прошёл в Чили 30 июня 1989 года. Внесение предложенных изменений в Конституцию поддержал 91 % проголосовавших.

Предпосылки 
После того, как большинство жителей Чили на референдуме 1988 года высказались против продления полномочий режима Аугусто Пиночета, встал вопрос о внесении поправок в Конституцию страны для проведения демократических выборов.

Результаты

Результаты по регионам

Последствия 
В соответствии с результатами референдума в декабре 1989 года прошли всеобщие выборы, на которых были избраны Президент и члены Парламента.

Аугусто Пиночет 11 марта 1990 года передал свои полномочия главы государства Патрисио Эйлвину, выбранному демократическим путём.

Примечания 

Эра Пиночета
1989 год в Чили
Июнь 1989 года
Референдумы 1989 года